Мардар Ганна Іванівна (нар. 16 листопада 1941, Мгар Лубенського району Полтавської області) — український науковець. Доктор медичних наук, професор.
 Мардар Михайло Олексійович — учасник Другої світової війни, заступник командира відділення, молодший сержант, Герой Радянського Союзу (1945).
 Мардар Сергій Олександрович — російський актор театру та кіно.